le xian de Luding (), un district administratif de la province du Sichuan en Chine
 le pont de Luding

 Christa Luding

Patronyme allemand